Horvátország
Vrata falu Fužine községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Vrata-alagút (Tunel Vrata), az A6-os autópálya alagútja Oštrovica és Vrata települések között

 Románia
Vrata falu Gârla Mare községben, Mehedinți megyében

 Szlovénia
Vrata falu Dravograd községben, Koroška régióban